Юнусов Альфред Асфанович (9 жовтня 1960, Уфа, СРСР — 23 квітня 2014) — радянський та російський хокеїст і тренер.
 Анвар Юнусов (1987) — таджицький професійний боксер, чемпіон Азії та призер чемпіонату світу серед аматорів.
 Юнусова Гульфія Азнагулівна, Гульфія Азнагулівна Юнусова (Ідельбаєва) (башк. Гөлфиә Аҙнағол ҡыҙы Юнысова (Иҙелбаева); нар. 10 вересня 1948) — башкирська поетеса і перекладачка, драматург.
 Юнусов Еміль Ідрісовіч (1986, смт Новотроїцьке, Херсонська область, Україна) — кримськотатарський архітектор.
 Юнусов Роман Андрійович (нар. 1980) — російський гуморист і актор, резидент Comedy Club, створив дует «Сестри Зайцеви».
 Юнусов Сабір Юносович (18) березня 1908, Ташкент — 29 листопада 1995, Ташкент) — радянський узбецький учений, фахівець в області хімії алкалоїдів.